Bzowina – zwyczajowa nazwa bzu czarnego
 Bzowina – zwyczajowa nazwa oskoły (soku z brzozy)